Калимулин — татарская фамилия. Известные носители:

 Калимулин, Марат Натфулович (1988—2011) — российский хоккеист, защитник.
 Калимулин, Тимержан Мидхатович (1961—2016) — советский и российский греко-римский борец и тренер, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе.

См. также 
 Калимуллин